Itzhak Perlman
Radia Perlman
Ron Perlman

Veja também
Pearlman
Perelman

Desambiguações de sobrenomes